Antoni Kozłowski (1729–1801) – wojskowy, ziemianin
 Antoni Kozłowski (zm. 1844) – ziemianin
 Antoni Kozłowski (1857–1907) – biskup starokatolicki
 Antoni Kozłowski ps. „Biały” (ur. 1875) – działacz niepodległościowy, garbarz, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości”
 Antoni Kozłowski (1890–1955) – inżynier, profesor

Przypisy